Classe Visby (cacciatorpediniere) – classe di cacciatorpediniere della Svenska marinen, composta da quattro unità entrate in servizio tra il 1943 e il 1944.
 Classe Visby (corvetta) – classe di corvette della Svenska marinen, composta da cinque unità entrate in servizio a partire dal 2000